De echte naam van de rapper Dr. Dre
 Andre Young (basketballer) (1990), een Amerikaanse basketballer